Jan Schröder (1800-1885), Nederlands/Duitse admiraal en politicus
 Jan Schröder (wielrenner) (1941-2007), Nederlandse wielrenner
 Jan Schroeder (hoornist) (1942-2019), Duitse hoornist
 Jan Schröder (rechtsgeleerde) (1943), Duitse rechtsgeleerde
 Jan Schröder (jazzgitarist), Nederlandse jazzgitarist
 Jan Schröder, Nederlandse voormalig voetballer
 Jan Schroeder (onderzoeker), onderzoeker
 Jan Schroeder (diskjockey), Duitse diskjockey